Барруш:

 Барруш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Барруш, Жуан ди (1496—1570) — португальский историк и писатель.
 Барруш, Лауделину (род. 1975) — бразильский боксёр полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категорий.
 Барруш, Мариса — португальская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне.
 Барруш, Руй (род. 1965) — португальский футболист.

См. также 
 Баррош